Příjmení Píč je počeštěný tvar jména Pietsch pocházejícího z německého přepisu dolnolužického čtení hornolužické podoby jména Petr.

Stejné etymologie je i příjmení Gros(s)pič/-píč/-pietsch/-pitsch.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Josef Ladislav Píč (1847–1911) – významný archeolog
 Karel Píč (1920–1955) – básník a esperantista
 Karel František Pitsch / Píč (1786–1858) – český varhaník a hudební skladatel

Související články 
 Píčův statek
 Stanislav Grospič
 Jiří Grospič

Reference